Schlossstein steht für:

 Schlossstein (Bärenstein), ehemalige Burg in Sachsen
 Schlossstein, deutscher Name von Zámeček, Berg in Tschechien 

Siehe auch

 Schloss Stein (Begriffsklärung)